MSN Messenger foi um programa de mensagens instantâneas criado pela Microsoft Corporation. O serviço nasceu a 22 de julho de 1999, anunciando-se como um serviço que permitia falar com uma pessoa através de conversas instantâneas pela internet.

O programa permitia que um usuário da internet se relacionasse com outro que tivesse o mesmo programa em tempo real, podendo ter uma lista de amigos "virtuais" e acompanhar quando eles entram e saem da rede. Ele foi fundido com o Windows Messenger e originou o Windows Live Messenger.

O pioneiro nesse tipo de aplicação foi o ICQ que em 1996 revolucionou o conceito de mensagens instantâneas online. Porém alguns anos depois o MSN conquistou cada vez mais adeptos em Portugal (embora na Europa o mensageiro mais utilizado continuasse a ser o ICQ) e se tornou líder do segmento no Brasil, onde foi consistentemente um dos programas mais baixados nos sites de downloads locais.

O sucesso que o MSN Messenger teve pode ser explicado por ele ter sido integrado ao serviço de e-mail Hotmail, por ser incluso com o Windows XP e por ter uma intensa publicidade junto ao público jovem. Também teve como concorrente o Yahoo! Messenger, outro serviço igualmente integrado a e-mail.

No dia 6 de novembro de 2012 foi feito o primeiro anúncio da descontinuidade do uso do programa, que foi, substituído em definitivo pelo Skype. No dia 9 de janeiro de 2013, a Microsoft comunicou o encerramento do serviço do programa no dia 15 de março, e que as contas dos usuário seriam migradas para o Skype, que pertence à companhia. No dia 27 de maio de 2013 o serviço foi desativado em definitivo.

Windows Live Messenger 

Windows Live Messenger foi novo nome para a nova geração do "MSN Messenger", separando-o das divisões de conteúdo da marca MSN (MSN.com, MSN Money, etc). A partir disso este serviço passou a ser chamado de "Windows Live", e já poderia ser baixado no site oficial.

Últimos Anos 
Nos últimos anos, dos 323 milhões de utilizadores, estimava-se que 140 milhões o usassem com regularidade diária.

Ver também 
 Mensageiro instantâneo
 Microsoft Messenger, versão do MSN Messenger para Mac
 Skype
 ICQ
 AOL Instant Messenger
 Yahoo! Messenger
 aMSN
 Pidgin
 Kopete
 Miranda IM
 Trillian

Ligações externas 
 Página oficial do Windows Live Messenger
 
 
 
 
 
 

Mensageiros instantâneos para Windows
Mensageiros instantâneos
MSN
Software de 1999
Programas para Windows
Programas descontinuados pela Microsoft
Programas de computador descontinuados